Николай Гирс:
 Гирс, Николай Карлович (1820—1895) — министр иностранных дел Российской империи, действительный тайный советник.
 Гирс, Николай Николаевич (1853—1924) — российский дипломат, посол в Бельгии, гофмейстер.